Club Platense puede referirse a:

 Club Atlético Platense Club de fútbol de Argentina;
 Club Atlético Platense (fútbol femenino) Club de fútbol femenino de Argentina;
 Club Atlético Platense (baloncesto) Club de baloncesto de Argentina;
 Platense Fútbol Club Club de fútbol de Puerto Cortés, Honduras;
 Club Deportivo Platense Junior Club de fútbol de San Pedro Sula, Honduras;
 Club Atlético Platense (Uruguay) Club de fútbol de Montevideo, Uruguay;
 Club Deportivo Platense Club de fútbol Zacatecoluca, El Salvador.